Pour les saints, voir 

Saint-Marcel peut faire référence à :

Au Québec
 Saint-Marcel, municipalité de L'Islet
 Saint-Marcel-de-Richelieu, municipalité des Maskoutains



Communes
 Saint-Marcel, Ain
 Saint-Marcel, Ardennes
 Saint-Marcel, ancienne commune française de l'Aveyron, aujourd'hui intégrée à Conques.
 Saint-Marcel, ancienne commune de la Dordogne, aujourd'hui connue sous le nom de Saint-Marcel-du-Périgord
 Saint-Marcel, Eure
 Saint-Marcel, ancienne commune française de la Haute-Garonne, aujourd'hui intégrée à Saint-Marcel-Paulel
 Saint-Marcel, Indre
 Saint-Marcel, ancienne commune française de l'Isère, aujourd'hui partagée entre Barraux, Chapareillan et Sainte-Marie-du-Mont
 Saint-Marcel, ancienne commune française de Lot-et-Garonne, aujourd'hui intégrée à Penne-d'Agenais
 Saint-Marcel, Meurthe-et-Moselle
 Saint-Marcel, Morbihan
 Maquis de Saint-Marcel, maquis qui exista non loin du village de Saint-Marcel pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Saint-Marcel, Haute-Saône
 Saint-Marcel, Saône-et-Loire
 Saint-Marcel, Savoie
 Saint-Marcel, ancienne commune française de la Haute-Savoie, aujourd'hui intégrée à Marigny-Saint-Marcel
 Saint-Marcel, ancienne commune française du Tarn, aujourd'hui intégrée à Saint-Marcel-Campes
 Saint-Marcel-Bel-Accueil, Isère
 Saint-Marcel-Campes, Tarn
 Saint-Marcel-d'Ardèche, Ardèche
 Saint-Marcel-de-Careiret, Gard
 Saint-Marcel-de-Félines, Loire
 Saint-Marcel-du-Périgord, Dordogne
 Saint-Marcel-d'Urfé, Loire
 Saint-Marcel-en-Marcillat, Allier
 Saint-Marcel-en-Murat, Allier
 Saint-Marcel-l'Éclairé, Rhône
 Saint-Marcel-lès-Annonay, Ardèche
 Saint-Marcel-lès-Sauzet, Drôme
 Saint-Marcel-lès-Valence, Drôme
 Saint-Marcel-Paulel, Haute-Garonne
 Saint-Marcel-sur-Aude, Aude
 Espaly-Saint-Marcel, Haute-Loire

Autres lieux 
 Saint-Marcel, quartier et village de Marseille
Gare de Saint-Marcel, gare ferroviaire située dans le quartier et desservie par les relations Marseille-Aubagne
 Le faubourg Saint-Marcel, quartier de Paris
 Boulevard Saint-Marcel, voie parisienne des  et 
 Saint-Marcel, station du métro de Paris
 Le mont Saint-Marcel (635 m), un des plus hauts points de la Guyane française
 Le port Saint-Marcel, port de plaisance de Metz.

Saint-Marcel, commune italienne de la Vallée d'Aoste
 Vallon de Saint-Marcel, dans la commune du même nom en Vallée d'Aoste

Bâtiments religieux
 Abbaye Saint-Marcel, ancienne abbaye cistercienne située sur le territoire de l'actuelle commune de Réalville, en Tarn-et-Garonne,
 Chapelle Saint-Marcel de Sisteron en Provence,
 , différentes églises en France et en Italie,
 Monastère Saint-Marcel à Vienne, en France, dont Saint Clair fut l'abbé.

Voir aussi
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de localités
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France